Tit Sicci (Sabí)
 Gneu Sicci
 Luci Sicci Dentat